Amadeusz VI Sabaudzki (fr. Amédée VI de Savoie), zwany Zielonym Hrabią ze względu, że jego ulubionym kolorem strojów był właśnie zielony. Był synem Aimone'a Spokojnego i Jolanty z Montferrat. Urodzony 4 stycznia 1334 roku w Chambéry. Zmarł 1 marca 1383 w Campobasso podczas epidemii dżumy.

W trakcie swego panowania walczył z rodem Viscontich. Sprzymierzając się z ich innymi wrogami zdołał podporządkować sobie kilka miast m.in. Cuneo, Santhia i Biella. W miejsce łaciny ustanowił język francuski językiem aktów administracyjnych w Sabaudii przyczyniając się do popularyzacji tego języka w tej części Francji.

Małżeństwo i potomstwo 
W 1355 w Paryżu Amadeusz ożenił się z Bonne de Bourbon, szwagierką króla Karola V Mądrego. Para miała czworo dzieci:
 córkę (ur. i zm. 1358)
 Amadeusza VII (1360-1391) 
 Ludwika (1362-1365)
 Antoniego (ur. i zm. 1391)

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) fundator i Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Władcy Sabaudii
Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Urodzeni w 1334
Zmarli w 1383
Ludzie urodzeni w Chambéry